«С весельем и отвагой» — советский художественный фильм 1973 года. Премьера состоялась 29 апреля 1974 года.

Сюжет 

Отслужив в армии, Николай Семёнов вернулся в рыболовецкий колхоз, где устроился на сейнер. Будучи трудолюбивым и прямым человеком, он вступает в конфликт с коллективом, но вскоре его авторитет возрастает, и он становится в бригаде лидером.

Съёмки фильма проводились в Керчи.

В ролях 
 Михаил Езепов — Коля Семёнов (Курай)
 Лидия Константинова — Таня
 Николай Мерзликин — Иван
 Евгения Сабельникова — Люся
 Николай Трофимов — Николай Иванович Горбунов
 Георгий Бурков — Горшенин
 Михаил Кокшенов — Васильев, «университетчик»
 Валентин Голубенко — Афоня
 Фёдор Одиноков — Владимир Бабай
 Виктор Шульгин — Степан Трофимов, отец Люси

Съёмочная группа 
 Сценарист: Валентин Черных
 Режиссёр: Алексей Сахаров
 Операторы: Ральф Келли, Владимир Фридкин
 Композитор: Юрий Левитин
 Художник: Семён Валюшок

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Алексея Сахарова
Фильмы на русском языке
Фильмы о Крыме